Иван Петрович Ерёменко () — старший чабан совхоза «Верхне-Серебряковский» Зимовниковского района Ростовской области, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1990).

Биография 
Родился 13.01.1932 в хуторе Петухов, Северо-Кавказского края

В первые послевоенные годы пошёл подпаском к чабану. В 1949 году окончил курсы трактористов.

В 1965 году по просьбе правления колхоза возглавил отстающую бригаду чабанов. Вскоре собралась бригада, с которой 8-я и 9-я пятилетка была выполнена за четыре года.

В 1975 году от каждой сотни маток бригада получила к отбивке по 124 ягнёнка, а средний настриг шерсти на одну голову составил шесть килограммов. За безупречную работу, инициативность и добросовестное отношение к делу И. П. Ерёменко в числе первых в районе был награждён орденом Трудовой Славы 3-й степени (14.02.1975).

Бригада Ерёменко первой в районе перешла работать по методу коллективного подряда. Использование прогрессивных методов ухода за маточным поголовьем позволило получить свыше тысячи сверхплановых ягнят.

Орденом Трудовой Славы 2-й степени награждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и принятых обязательств по увеличению производства мяса и других продуктов животноводства в зимний период 1982—1983 года, был награждён орденом Трудовой Славы 1-й степени (1984).

Делегат XXV, XXVII съездов КПСС. Член бюро райкома партии.

Умер 23 апреля 2000 года, в хуторе Петухов, похоронен в  Ростовской области.

Награды 
 Орден Ленина (1971),
 Орден Трудовой Славы
 3 степени  № 21004;
 2 степени  № 1296;
 1 степени  № 62;
 Медали.

Память 
Одна из улиц хутора Петухов носит его имя..

Примечания

Литература 
 Герои Труда Дона: биобиблиографический справочник. — Ростов-на-Дону, 2008.
 Герои труда Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2014.

Ссылки 

 Ерёменко Иван Петрович // Донской временник

Персоналии:Ростовская область
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС